

Вери — село в гміні Джицим Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вери — село в гміні Рибно Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства